Виктор Петрович Супрун () — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 22 декабря 1964 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область).

В 1972 году переехал с родителями в Якутию. Жил и учился в городе Удачный. Служил в погранвойсках на Курильских островах.

В 1985 году поступил в Днепропетровское государственное театральное училище на курс Н. М. Пинской. В 1989 году, по окончании училища, был приглашён сразу в несколько театров, но выбрал Орловский ТЮЗ, где проработал несколько лет и был ведущим актёром.

В 1999 году был приглашён на работу в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

В 2009 году записал свой первый музыкальный альбом «Полтавская гастроль».

В 2014 году был награждён Советом ветеранов Центрального аппарата МВД России орденом «За благородство помыслов и дел».

Семья 
Женат, двое детей.

Жена, Вера Лесничая — балетмейстер-постановщик.

Дети:
 Диана Лесничая — радиоведущая;
 Алиса Супрун (род. 06.06.1994) — актриса, победительница интеллектуального шоу на Первом канале «Сокровище нации», снимается в кино, занималась в студии шоу-балета Аллы Духовой Тодес, с 2011 года — студентка РАТИ-ГИТИС, курс Б. А. Морозова, с 2012 года — студентка МСИ имени Державина (курс В. П. Поглазова и Ю. Ю. Авшаровой).

Творческая деятельность 
Острохарактерный актёр. Как актёр снялся в более 50 картинах. Поёт, танцует, играет на музыкальных инструментах, владеет оружием.

Был автором и режиссёром юмористической программы «От фонаря». Режиссёр-постановщик спектаклей, режиссёр-постановщик сериала «Кто в доме хозяин?» (серия «Футбольные страсти»). Активно снимается в кино, играет в антрепризе.

Фильмография 

  — Самозванцы
 — — Гражданин начальник (сезоны 1, 2, 3) — Виталий Худолей, эксперт
 2001 — Леди Босс
 2001 — 101-й километр
 2001 — Марш Турецкого 2
 2001 — Жизнь забавами полна
 2001 — Под Полярной звездой
 2001 — Остановка по требованию 2
  — Раскалённая суббота
 2002 — Две судьбы
 2002 — Кавказская рулетка — Попов
 2002 — Русские амазонки
 2002 — Бригада
 2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота
  — Русские в городе ангелов
 2003 — Желанная — шулер
 2003 — Огнеборцы — Щука
 2003 — Марш Турецкого-3
  — Штрафбат — Шлыков, штрафник, гармонист 
 2004 — Лебединый рай — Лёнчик
 2004 — Таксистка-2 — Николай
  — Громовы — Рябой
 2005 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей — «Морозко», вор-карманник
 2005 — Моя прекрасная няня — Виктор, водитель
 2005 — Фирменная история — Шептунов
  — Аэропорт 2 — серия Слова и поступки, Дмитрий
 2006 — Всё смешалось в доме — Гена
 2006 — Кто в доме хозяин? — гаишник, режиссёр-постановщик серии «Футбольные страсти»
 2006 — Вызов
  — Ликвидация — Васька Соболь
  — Морская душа — Бусняк
 2007 — Приключения солдата Ивана Чонкина — Талдыкин
 — — Ранетки — Фёдор Щукин, отец Александра Щукина
 2008 — Солдаты. Новый призыв — Тарас
  — За всё тебя благодарю-3 — Феодосий Кулаков, санитар психиатрической клиники
 2009 — Исаев. Бриллианты для диктатуры пролетариата — Пётр Пантелеймонович Чайкин
  — Утомлённые солнцем 2: Предстояние
 2010 — Учитель в законе. Продолжение
 2010 — Однажды в милиции — Владимир Бабыкин (Матроскин), дежурный-капитан
 2010— — Москва. Три вокзала, все сезоны — Воробьёв, начальник уголовного розыска
  — Солдатские сказки — Яков
 2011 — Пираньи — Кремнёв
 2011 — Самоубийцы — Осипович
 2011 — Бабло — Сало, харьковский авторитет
  — Папины дочки — председатель ТСЖ
 2012 — Соседи — Пилипенко
 2012 — Белый человек — Иванченко, капитан ДПС
 2012 — Всегда гововори всегда 9 — Виктор
 2012— — Лесник. Продолжение истории — Трошкин
 2013 — Кухня — Николай, медбрат в больнице
  — Дедушка моей мечты
 2014 — Ясмин — Виктор
 2014 — Тайный город 2 — Маминов
 2014 — Алёнка из Почитанки — участковый полицейский
 2014 — Заговорённый — Евгений Рыжонков
 2014 — Между нами, девочками — грузчик
  — Сельский учитель — Геннадий Тернов
  — Служу! — прапорщик на аэродроме
  — Жили-были — Саня
  — Прыжок Богомола — «Валя Утюг», щипач
  — Гранд 3 — «(с 3 сезона) егерь экоотеля Grand
  — Потерянные — дальнобойщик

Театральные работы 

 М. Булгаков «Адам и Ева» — Дараган
 Вольтер «Кандид» (мюзикл) — Кандид
 А. Островский «Женитьба Бальзаминова» — Бальзаминов
 А. Пушкин «Станционный смотритель» — Минский
 У. Шекспир «Ромео и Джульетта» — Тибальт
 Р. Киплинг «Рикки-Тикки Тави» — Наг
 Д. Лондон «Белый клык» — Белый клык
 М. Твен «Том Сойер» — Том Сойер
 Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» — Сганарель
 Ж.-Б. Мольер «Господин де Пурсоньяк» — Сбригани
 Ю. Ким, В. Дашкевич «Песня о Бумбараше» — Бумбараш, Яшка
 Н. Гоголь «Ревизор» (реж. С. Газаров) — Городничий
 В. Войнович «Чонкин» — Свинцов, подп. Лапшин, Талдыкин
 Н. Гоголь «Игроки» — Кругель
 Р. Куни «Счастливчик Смит» (реж. А. Кирющенко) — Папаша
 А. Аверченко «Дамочка или Превратности любви» (реж. И. Войтулевич) — Владимир
 А. Коровкин «Кукла для невесты» (реж. А. Мохов) — Колька Театр п/р Олега Табакова

Дискография 
 Полтавская гастроль (2009).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра.
 Страничка Виктора Супруна на сайте «Музей шансона».
 В. Супрун на сайте «Ruskino».
 Канал актёра на Youtube.

Выпускники Днепропетровского государственного театрально-художественного колледжа